

Biografia 
È stata la bassista e voce secondaria della band metalcore All That Remains. Proviene da Springfield, Massachusetts. Ha sostituito l'ex bassista della band Matt Deis (entrato nei CKY), subentrando nell'album The Fall of Ideals.

Ottiene un'enorme precisione pizzicando le corde a plettro invece che a dita, e famosa è la fantasia dei suoi riff di basso.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Bassisti metalcore